Ксенопол:
 Ксенопол, Александру (23 марта 1847 — 27 февраля 1920) — румынский историк, писатель, философ, педагог и социолог англосаксонского происхождения.
 Ксенопол, Николае (11 сентября 1858 — 5 декабря 1917) — румынский писатель и политик.